«Миссионер» () — британский комедийный фильм 1982 года, снятый Ричардом Лонкрейном. В главных ролях — Майкл Пейлин и Мэгги Смит. Пейлин выступил также сценаристом и сопродюсером картины.

Сюжет 
Сценарий частично навеян историей преподобного Гарольда Дэвидсона, «падре проституток», чьи попытки спасти молодых девушек от порока заставили его отказаться от сана в 1932 году.

После 10 лет миссионерской службы в Африке, преподобный Чарльз Фортескью возвращается на Туманный Альбион. Епископ даёт ему неожиданное поручение. Чарльза обязывают наставлять проституток Лондона на путь истинный. Фортескью лелеет надежду, что его невеста Дебора станет возражать и даст этим основания для отказа начальству. Но Дебора столь чиста и наивна, что понятия не имеет о любви за деньги. Леди Эймс, богатая и взбалмошная особа, готова стать спонсором проекта, но взамен она просит священника стать её (немыслимая наглость!) любовником.

В ролях 
 Майкл Пейлин — преподобный Чарльз Фортескью
 Мэгги Смит — Изабель Эймс
 Тревор Ховард — лорд Генри Эймс
 Денхолм Эллиотт — епископ
 Майкл Хордерн — Слаттертуэйт / рассказчик
 Фиби Николлс — Дебора
 Дэвид Суше — Корбетт
 Роланд Калвер — лорд Фермли
 Тимоти Сполл — Парсвелл
 Нил Иннес — певец в ресторане
 Деррик О’Коннор — тренер по гимнастике
 Хью Фрейзер — ашер на свадьбе
 Тришиа Джордж — Ада

См. также 
 Монти Пайтон — комик-группа, частью которой был Майкл Пейлин

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании  1982 года
Кинокомедии  Великобритании
Фильмы HandMade Films
Независимые фильмы Великобритании
Проституция в фильмах
Фильмы Ричарда Лонкрейна